Cheltenham is een stad in Gloucestershire, Engeland.

Cheltenham kan daarnaast ook verwijzen naar:

Plaatsen

Australië 
 Cheltenham (Nieuw-Zuid-Wales), een buitenwijk van de stad Sydney
 Cheltenham (Queensland), een landelijk gehucht
 Cheltenham (Victoria), een buitenwijk van de stad Melbourne
 Cheltenham (Zuid-Australië), een buitenwijk van de stad Adelaide

Canada 
 Cheltenham (Canada), een landelijk gehucht in Ontario

Nieuw-Zeeland 
 Cheltenham (Auckland), een buitenwijk van de stad Auckland
 Cheltenham (Manawatu-Whanganui), een dorp in het Manawatu District

Verenigde Staten 
 Cheltenham (Maryland), een dorp in Prince George's County
 Cheltenham (Missouri), een wijk van de stad St. Louis
 Cheltenham Township, een township in de staat Pennsylvania
 Cheltenham (Pennsylvania), een dorp in dat township

Overige betekenissen 
 Cheltenham (lettertype), een lettertype
 Cheltenham Town FC, een voetbalploeg uit Cheltenham, Engeland
 Cheltenham Festival, een jaarlijkse steeplechase-evenement in Cheltenham, Engeland